Bacha ist der Familienname folgender Personen:

 Abdel Rahman El Bacha (* 1958), libanesischer Pianist und Komponist
 Christina Holtz-Bacha (* 1953), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Edmar Bacha (* 1942), brasilianischer Wirtschaftswissenschaftler und Schriftsteller
 Emebet Bacha (* 1990), äthiopische Langstreckenläuferin
 Habib Bacha SMSP (1931–1999), melkitischer Erzbischof von Beirut und Jbeil
 Julia Bacha (* 1980),  brasilianische Dokumentarfilmemacherin
 Selma Bacha (* 2000), französische Fußballspielerin

der Ortsname der:
 Gemeinde Bacha der Hezhen (八岔赫哲族乡) in der Stadt Tongjiang der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Bacha (Tongjiang).